

Населені пункти та їхні частини

 Баґнево — село в гміні Прущ Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Баґнево — село в гміні Дрезденко Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Баґнево — частина села Шарлата в гміні Пшодково Картузького повіту Поморського воєводства

Примітки